USS Pennsylvania (1837)
USS Pennsylvania (1916)
USS Pennsylvania (ACR-4)
USS Pennsylvania (1989)